RZM ist die Abkürzung für

 Reichszeugmeisterei
 Relativzuchtwert Milch
 Rezept mit Zuzahlung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

Abkürzung